Романовское — деревня в городском округе Кашира Московской области России.

1994—2006 гг. — в составе Барабановского сельского округа, 2006—2015 гг. — в составе сельского поселения Базаровское. Находится на границе с Тульской областью, в одном километре к западу от трассы Дон. Через деревню протекает река Пранка.

Население

Примечания 

Населённые пункты городского округа Кашира